Fassone ist der Familienname folgender Personen:
 Elvio Fassone (* 1938), italienischer Autor und Senator
 Marco Fassone (* 1964), italienischer Geschäftsmann und Sportmanager
 Vittorio Fassone (1872–1953), italienischer Komponist neapolitanischer Volksmusik